Ženská dvouhra Australian Open 2015 probíhala ve druhé polovině ledna 2015. Do singlové soutěže australského tenisového grandslamu hraného v Melbourne Parku nastoupilo sto dvacet osm hráček. Třináct z nich se probojovalo z tříkolového kvalifikačního turnaje včetně Kazašky Julije Putincevové jako tzv. šťastné poražené po odstoupení Jany Čepelové.

Nejpočetnější zastoupení měly reprezentantky Spojených států se sedmnácti tenistkami, následovány deseti Češkami a Ruskami. Obhájkyně titulu Číňanka Li Na ukončila 19. září 2014 profesionální kariéru a do soutěže tak nezasáhla.

Čtyři nejvýše nasazené, Serena Williamsová, Maria Šarapovová, Simona Halepová a Petra Kvitová, vstoupily do grandslamu jako soupeřky o post světové jedničky na žebříčku WTA. Postupem do finále si setrvání na jeho čele zajistila Williamsová.

Číňanka Čang Šuaj prodloužila šňůru vyřazení v prvním kole grandslamové dvouhry na třináct, když ani jednou v předchozí kariéře nepostoupila do druhé fáze.

Čtvrtá nasazená Petra Kvitová vyhrála, uprostřed druhé sady druhého kola, proti Němce Moně Barthelové hru na podání, která trvala 15 minut. Do třetí fáze postoupila po hodině a devatenácti minutách strávených na dvorci Hisense Arény poměrem 6–2 a 6–4.

Šestý titul na Australian Open pro Serenu Williamsovou 
Roli favoritek splnily dvě nejvýše nasazené hráčky turnaje, které postoupily do finále. Americká světová jednička Serena Williamsová v něm za hodinu a padesát jedna minut zdolala druhou hráčku klasifikace Marii Šarapovovou z Ruska po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. Připsala si tak šestnácté vzájemné vítězství v řadě, když s Ruskou naposledy prohrála ve finále Wimbledonu 2004. Z toho ve třinácti duelech neztratila ani jeden set.
 
Williamsová vybojovala devatenáctý grandslamový titul ve dvouhře z dvacátého třetího finále, čímž se odpoutala od osmnácti trofejí krajanek Evertové a Navrátilové. Rovněž se posunula na druhé místo statistik otevřené éry za dvacet dva titulů Němky Steffi Grafové, respektive třetí pozici historických tabulek nově sdílela s Helen Willsovou Moodyovou. Ve 33 letech se navíc stala nejstarší šampionkou Australian Open v open éře, čímž překonala rok starý rekord 31leté Li Na. Z Melbourne Parku si odvezla šestou trofej, což znamenalo navýšení rekordu otevřené éry a ztrátu jediného triumfu na absolutní rekord Margaret Courtové. Do žebříčku WTA obdržela 2 000 bodů a připsala si částku 3 100 000 australských dolarů, poražená finalistka pak poloviční odměnu.

Williamsová procházela druhý týden grandslamu nachlazením a předčasně ukončila i páteční trénink. Na slavnostním ceremoniálu jí trofej předala Martina Navrátilová, od níž se v počtu grandslamů odpoutala. V proslovu uvedla: „Když jsem vyrůstala, nebyla jsem nejbohatší. Šla jsem na kurty s míčky, raketou a nadějí. To, že tu budu stát s 19 tituly, jsem si nedokázala ani představit. Je to obrovská čest.“

Galerie

Nasazení hráčů

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Tenistky podle státu

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2015